A Temporada de 2010 da Red Bull Air Race World Series é a 8ª temporada da Red Bull Air Race World Series.

Novos pilotos
Em 2010 estreiaram como novos pilotos: o brasileiro Adilson Kindlemann e o tcheco Martin Šonka.

Calendário

Pilotos e Aviões

Ligações externas
 Site official da Red Bull Air Race
 Site não oficial

Red Bull Air Race World Series